Сантана има више значења:

 Сантана, град у Румунији
 Сантана (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сантана (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантана (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантана (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантана (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сантана (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сантана, Параисо Ескондидо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сантана, Ресерва Синехетика Сантана (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сантана (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантана (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сантана (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сантана (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сантана (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сантана (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сантана (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Карлос Сантана, музичар пореклом из Мексика
 Сантана (музичка група), америчка рок група чији је оснивач Карлос Сантана